Маркиз (значения):

 Маркиз — западноевропейский титул.
 «Маркиз» — бродвейский театр.

Топоним
 Маркиз — речной остров на Волге у Казани.
 Маркизские острова — архипелаг в Тихом океане.

Фильм
 Маркиз — фильм Франции, реж. Анри Ксоннё.
 Маркиз — фильм Франции, реж. Доминик Фарруджия.

См. также 
 
 Маркизио